The Real Thing kan vara:

The Real Thing (musikalbum)
album av Midnight Oil, se The Real Thing (Midnight Oil)
The Real Thing (musikgrupp)